Дониёр Бахтиёржон оглы Абдуманнопов () — узбекский футболист, вингер клуба «Бунёдкор».

Карьера

«Андижан» 
Воспитанник клуба «Андижан». В 2019 году стал привлекаться к играм с основной командой. Дебютировал за клуб 10 мая 2019 года в матче против клуба «Согдиана». Затем на протяжении сезона оставался игроком замены, продолжая выступать за молодёжный состав. 

В начале 2020 года футболист гот овился к новому сезону с основной командой. Первый матч в сезоне сыграл 28 февраля 2020 года против ташкентского «Локомотива», выйдя на замену в самой концовке матча. В августе 2020 года футболист стал получать больше игровой практики и в дальнейшем закрепился в основной команде клуба. Дебютный гол за клуб забил 30 сентября 2020 года в матче против бекабадского «Металлурга». По окончании сезона  футболист вместе с клубом остановились на 13 итоговом месте и отправились в стыковые матчи за сохранение прописки  в сильнейшем дивизионе. По итогу стыкового матча 15 декабря 2020 года против «Нефтчи» футболист отличился забитым голом и помог клубу остаться в Суперлиге.

Новый сезон начал 11 марта 2021 года в матче против клуба «Кызылкум». Первым в сезоне результативным действием отличился 20 марта 2021 года в матче против клуба «Бунёдкор», отдав голевую передачу. Первый гол забил 27 июня 2021 года в матче против клуба АГМК.

«Энергетик-БГУ» 
В июле 2021 года к футболисту проявлял интерес белорусский клуб «Энергетик-БГУ». В августе 2021 года начал тренироваться с клубом и 7 августа 2021 года дебютировал за клуб в матче Кубка Белоруссии против гродненского «Немана». На следующий день футболист был официально представлен в клубе. Дебютный матч в Высшей Лиге сыграл 22 августа 2021 года против борисовского БАТЭ. Однако затем футболист потерял место в основной команде и до конца сезона так в неё и не вернулся.

Аренда в «Согдиану» 
В январе 2022 года на правах аренды перешёл в узбекистанский клуб «Согдиана». Дебютировал за клуб 11 марта 2022 года в матче против самаркандского «Динамо». Дебютный гол за клуб забил 26 апреля 2022 года против клуба «Навбахор». Затем футболист на протяжении ещё 2 матчей отличился 2 забитыми голами. В июле 2022 года покинул клуб.

Аренда в «Навбахор» 
В июле 2022 года сменил клубную прописку и перешёл в клуб «Навбахор». Дебютировал за клуб 2 августа 2022 года в матче против клуба «Насаф». Закрепился в основной команде клуба, однако оставался игроком скамейки запасных, выходя обычно на замену в середине второго тайма. Вместе с клубом дошёл до финала Кубка Узбекистана, где встретился 30 октября 2022 года с клубом «Насаф», в чьи ворота забил свой дебютный за клуб гол, благорадя которому свёл матч в ничью, однако в добавочное время соперники оказались сильнее. Первый гол в чемпионате забил 12 ноября 2022 года в матче заключительного тура против клуба АГМК. По итогу сезона стал серебряным призёром Суперлиги. В январе 2023 года покинул клуб.

«Бунёдкор» 
В феврале 2023 года футболист тренировался с узбекистанским клубом «Бунёдкор». Вскоре футболист официально присоединился к клубу. Дебютировал за клуб 4 марта 2023 года в матче против клуба «Согдиана».

Международная карьера 
В марте 2021 года получил вызов в молодёжную сборную Узбекистана. Дебютировал за сборную 25 марта 2021 года против Словакии. Дебютный гол за сборную забил 27 марта 2021 года против сборной Украины.

Примечания 

Футболисты Узбекистана
Игроки ФК «Андижан»
Игроки ФК «Энергетик-БГУ»
Игроки ФК «Согдиана»
Игроки ФК «Навбахор»
Игроки ФК «Бунёдкор»